IGH steht für:
 Internationaler Gerichtshof der Vereinten Nationen
 Interessengemeinschaft Hämophiler
 Internationale Gesamtschule Heidelberg
 Ingham Airport (IATA-Code), Flughafen von Ingham (Queensland), Queensland

IgH steht für:
 Immunoglobulin heavy chain (dt. Immunglobulin H), das sind  IgG, IgD, IgA, IgM und IgE

Siehe auch:

 

Abkürzung